На 17. Европском првенству у атлетици 1998. у Будимпешти (Мађарска), дисциплина скок увис у женској конкуренцији је одржана 20. и 23. августа на Непстдиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 26 такмичарки из 18 земаља.

  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1998. години 
Десет најбољих европских такмичарки 1998. године до почетка првенства (18. август 1998), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачице медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичарке су биле подељене у две групе по 13 такмичарки. Квалификациона норма је износила 1,93 метара (КВ) коју су прескочиле 7 такмичарке а 5 такмичарки су се пласирале на основу резултата (кв).

Финале 
Финале је одржано 23. августа 1998. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 17. Европског првенства 1938—1998.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном